nella mitologia greca, Laomedea era una delle cinquanta Nereidi;
 in astronomia, Laomedea è un satellite di Nettuno
 in biologia Laomedea è un genere di animali idrozoi